Căușeni se poate referi la:

 Localități din România
 Căușeni localitate în județul Neamț
 Localități și denumiri geografice din Republica Moldova
 Căușeni oraș, capitala raionului Căușeni
 Căușeni raion în Republica Moldova

Toponime românești